Entschuldung kann sich auf zwei Dinge beziehen: 

 die privatrechtliche Entschuldung, siehe auch Entschuldung (Privatrecht)
 die völkerrechtliche Entschuldung auf Basis bilateraler oder multilateraler Entschuldungsinitiativen, siehe auch Entschuldung (Völkerrecht)